Олейник, Павел:
 Олейник, Павел Павлович (род. 1941) — советский и российский учёный и инженер-строитель, специалист в области организации строительства, лауреат премии Совета Министров СССР, директор ЦНИИОМТП Госстроя СССР .
 Олейник, Павел Станиславович (род. 1989) — украинский спортсмен (вольная борьба).